Новоильинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Новоильинское сельское поселение — входит в Заиграевский район

Забайкальский край 
 Новоильинское сельское поселение — входит в Чернышевский район

Курганская область
 Новоильинское сельское поселение — входит в Петуховский район